Пётр Се́ргиев:
 Сергиев, Пётр Владимирович (род. 1973) — российский молекулярный биолог, лауреат премии имени А. Н. Белозерского (2016). Сын Сергиева В. П. и внук Сергиева П. Г.
 Сергиев, Пётр Григорьевич (1893—1973) — советский учёный паразитолог и эпидемиолог, Герой Социалистического Труда.